Сейдозеро (саам. Сейдъявврь) — название нескольких озёр в Мурманской области:
 Сейдозеро — крупное озеро в Ловозерских тундрах.
 Сейдозеро (озеро, бассейн Умбы) — озеро юго-западнее посёлка Октябрьский, южнее озера Умбозеро
 Сейдъявр (озеро, бассейн Имандры) — озеро между Мончетундрой и Чунатундрой на реке Вите близ Мончегорска.
 Сейдъявр (озеро, бассейн Вороньей) — озеро рядом с верхним Серебрянским водохранилищем и посёлком Туманный

Примечания